Екюра () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Екюра () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта